Vato Gonzalez (, ; род. 6 июня 1983, в Спейкениссе Нидерланды) — нидерландский музыкальный продюсер и диджей.

Биография 
Бьорн Франкен родился в  Спейкениссе, Нидерланды. С детства увлекался графическим дизайном и музыкой. В 2009 году Франкен выпустил 5 микстейпов в жанре Dirty House. Его сингл «Badman Riddim (Jump)» со снятым на него музыкальным клипом сделал его известным диджеем в Нидерландах, он подписал контракт с лейблом Ministry of Sound. Песня была выпущена в Великобритании 19 июня 2011 года, композиция попала в британский чарт синглов под №7.

7 января 2013 года Vato выпускает сингл «Not a Saind» совместно с Lethal Bizzle и Donae’o. Позже был сделан ремикс на эту песню. Сингл стоял на 20-й позиции в британском чарте.

В конце 2013 Vato подписал контракт с лейблом звукозаписи DOORN Records, на нём он записал сингл «Triplets Riddim» 30 декабря 2013. В 2014 он выпустил свой 5-й сингл «Bio Riddim».

Дискография

Синглы

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Vato Gonzalez на Discogs
 Vato Gonzalez на SoundCloud

Диджеи Нидерландов
Артисты, известные под псевдонимами